Torondoy peut désigner :

Toponymes

Torondoy : chef-lieu de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida ;
 San Cristóbal de Torondoy : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida ;
 San Cristóbal de Torondoy : capitale de la paroisse civile de San Cristóbal de Torondoy de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme